Rysskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Rysskär, Euraåminne, Satakunta, 
 Rysskär, Kimitoön, Åboland, 
 Rysskär, Raseborg, Nyland, 
 Rysskär, Helsingfors, Nyland,

Se även
Rysskäret
Rysskären

Robotskapade Finlandförgreningar